Portugals demografi handlar om befolkningen i Portugal och dess egenskaper, däribland befolkningstäthet, etnicitet, utbildningsnivå, hälsa, ekonomisk status, trossamfund och andra aspekter av befolkningen.

År 2010 hade Portugal 10 735 765 invånare. Portugal är ett ganska homogent land språkligt och religiöst. Etniskt är det portugisiska folket främst en kombination av förromerska iberisk-keltiska stammar, lusitaner med flera. En hel del romarättlingar, germanska folk (visigoter och sveber) finns också. Några lite mindre delar är i huvudsak araber, berber och judar.

Dessutom den demografiska utvecklingen kännetecknas av tre tendenser: ökad livslängd, sjunkande födelsetal och en växande andel av befolkningen från utländsk härkomst.

Idag bor många östeuropéer (särskilt ukrainare, moldaver, rumäner och ryssar) och brasilianer i Portugal. Portugisiska talas i hela landet, och endast mirandesiska språk erkänns som ett lokalt officiellt språk.

Befolkningsförändringar sedan 1900

Städer 
Från och med folkräkningen 2001 hade Portugal två betydande tätorter: Lissabons storstadsregion (3,34 miljoner invånare) och Norra Littoral-storstadsregionen med 2 990 000 invånare. Dessa tätorter skiljer sig från den politiska storstadsområdena Lissabon och Porto. Tillsammans bor 58 % av den totala befolkningen i de två städerna.

Största stadsområden 
Portugal har två städer (förorter exkluderat) med omkring en miljon invånare, tio andra mer än 50 000 invånare och 14 städer hade befolkning mellan 40 000 och 20 000 invånare.

Största städer 
Portugal har 151 orter med stadsstatus. Varje stad ingår i en kommun (Município). Listan över befolkningen i varje stad hänvisar till antalet invånare i staden exklusive invånare från samma kommun som bor utanför tätorten. I vissa fall täcker kommunen och staden samma område.

Största kommuner 
Lista över kommuner med ett invånarantal över 100 000 invånare.

Befolkning

Nationalitet  
Substantiv: portugis, portugiser (singular respektive plural)
Adjektiv: portugisiskt

Språk  
Portugisiska och Mirandês (mirandesiska) i Miranda do Douro.

Invandring  
 

År 1992 var 1,3 % av befolkningen invandrare, 2007 hade antalet stigit till 4,1 % eller 435 736 personer  denna siffra exkluderar ett okänt antal illegala invandrare. 

Efter självständigheten i före detta portugisiska kolonier i Afrika, såg Portugal en stadig invandring från Afrika, främst Kap Verde, Angola och Guinea-Bissau, men även São Tomé och Príncipe, Moçambique och före detta Portugisiska Indien i Asien. 

År 1999 fick Portugal större migrationsvågor på grund av brist på arbetskraft, först från Östeuropa (1999-2002), i två distinkta grupper, en slavisk (Ukraina, Ryssland och Bulgarien) och ett östlatinsk (Rumänien och Moldavien). Vågen stannade och vände nedåt när arbetsmarknaden blev mättad igen. 

År 2003 kom de flesta av de invandrarna från Brasilien, Kina och indiska subkontinenten. Familjeåterföreningen sågs som viktig för en framgångsrik integration i landet, vilket gjorde att regeringen underlättade det. Under 2006 hade mer än 6 av 10 nya invandrare redan familjemedlemmar i landet.

Andra invandrarnationgrupper som växer i Portugal är kroater, ungrare, nigerianer, serber och venezuelare. 

Det finns också ett betydande antal västeuropéer bosatta i jakt på livskvalitet, nämligen britter, tyskar, fransmän och nederländare.

Se även 
 Portugal

Källor 

Europas demografi
Portugals samhälle